Натуральне число 893
 893 рік до нашої ери
 893 рік нашої ери